La 1. Lig 1971/72 fue la 14.ª temporada del fútbol profesional en Turquía.

Tabla de posiciones

Enlaces externos 
 RSSSF 

Temporadas de la Superliga de Turquía
Fútbol en 1971
Fútbol en 1972
Deporte en Turquía en 1971
Deporte en Turquía en 1972